Hochscheid bezeichnet:

 Hochscheid, Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Hochscheid (St. Ingbert), Berg im Saarpfalzkreis

Hochscheid ist der Familienname von:

 Aline Hochscheid (* 1976), deutsche Fernsehschauspielerin

Siehe auch:
 Hochscheidt
 Hohenscheid